Příjmení Doyle [dojl] nosí více různých osobností:

 Adrian Conan Doyle (1910–1970) – britský spisovatel, syn Artura
 Arthur Conan Doyle (1869–1930) – britský spisovatel, autor Sherlocka Holmese a otec Adriana
 Jack Doyle (* 1990) – hráč amerického fotbalu
 Jerry Doyle (1956–2016) – americký herec, rozhlasový moderátor a politický komentátor
 Kevin Doyle (* 1983) – irský fotbalista
 Loretta Doyleová (* 1963) – reprezentantka Spojeného království v judu
 Patrick Doyle (* 1953) – skotský hudební skladatel
 Robert Doyle (* 1953) – australský politik
 Roddy Doyle (* 1958) – irský spisovatel

fiktivní postavy
 Raymond Doyle (* 1949) – postava z britského televizního seriálu Profesionálové

Externí odkazy 
 

Irská příjmení